

Населені пункти та їхні частини

 Боґуславиці — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Боґуславиці — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Боґуславиці — осада в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки